Tizoune bzw. Ti-Zoune ist der Bühnenname zweier Schauspieler:

 Olivier Guimond (Schauspieler, 1893) (1893–1954), kanadischer Schauspieler und Komiker
 Olivier Guimond (Schauspieler, 1914) (1914–1971), Tizoune jr, kanadischer Schauspieler und Komiker